Thomas Trevor kan syfta på bland andra:

* Sir Thomas Trevor (1586–1656), engelsk jurist
 Sir Thomas Trevor, 1:e baronet (omkring 1612–1676), engelsk politiker
 Thomas Trevor, 1:e baron Trevor (1658–1730), engelsk jurist och politiker
 Thomas Trevor, 2:e baron Trevor (omkring 1692–1753), brittisk peer
 Thomas Trevor, 22:e baron Dacre (1808–1890), brittisk politiker